

Населені пункти та їхні частини
 Свожиці — село в гміні Конське Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Свожиці — село в гміні Ґродзіськ-Велькопольський Ґродзиського повіту Великопольського воєводства
 Свожиці — лісова осада в гміні Ґродзіськ-Велькопольський Ґродзиського повіту Великопольського воєводства

Примітки